Il doppio del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Leonardo Lavalle e Jaime Oncins che hanno battuto in finale Horacio de la Peña e Jorge Lozano 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Byron Black /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Royce Deppe /  Brent Haygarth (primo turno)

 Francisco Montana /  Bryan Shelton (semifinali)
 Christer Allgårdh /  Joan Donar (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 1993
ATP Tour 1993